

Cinema 
 Ultimo tango a Parigi – film del 1972 diretto da Bernardo Bertolucci

Musica 
 Ultimo tango a Parigi – album di Gato Barbieri del 1972 contenente la colonna sonora dell'omonimo film
 Ultimo tango a Parigi – singolo di Gato Barbieri del 1972 contenente il tema dalla colonna sonora dell'omnimo film